Рудишкес () — город в Тракайском районе Литвы. Административный центр староства.

География 
Расположен в 15 км южнее Тракая и 39 км юго-западнее Вильнюса. Железнодорожная станция.

История 
Впервые упоминается в 1774 году. С 1775 года в составе Российской Империи. Значительный рост поселения начался после того, как в 1864 году через Рудишкес прошла железная дорога Варшава — Санкт-Петербург. С 1918 года по 1920 год в составе Литовской Республики, с 1920 года по 1922 год в составе Срединной Литвы, с 1922 по 1939 год входил в состав Польши. С 1939 года в составе Литовской Республики. С 1940 по 1991 годы в составе Литовской ССР, СССР. С 1991 года в составе Литовской Республики. 18 мая 2010 года был утверждён герб города. Статус посёлка городского типа с 15 мая 1958 года. Город с 1995 года.

Экономика 
В советское время в городе работал деревообрабатывающий комбинат. Имеется небольшой аэродром.

Население

Достопримечательности 
 Католический костёл Святейшего Сердца Иисуса (построен в 1932 году).

В 1940 году была открыта библиотека.

Города побратимы

Примечания 

Города Литвы
Населённые пункты Тракайского района